Rumont (Meuse)
 Rumont (Seine-et-Marne)